Le mot americana signifie « américaine » dans plusieurs langues romanes dont l'espagnol, l'italien, le portugais et le roumain.

Les mots Americanus, Americana et Americanum sont par ailleurs trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « américain ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots americanus, americana et americanum (en italique et sans majuscule) sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales découvertes ou décrites en Amérique. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : americanus, americana, americanum.
 Homo sapiens americanus est le nom trinominal attribué en 1758 par le naturaliste suédois Carl von Linné aux Autochtones d'Amérique. On ne considère plus aujourd'hui que la population humaine actuelle se divise en espèces ni sous-espèces.
 En typographie, Americana est une police d'écriture.

Sciences humaines et sociales 
 Americana est le nom donné à une partie de la culture américaine.
 La Pax Americana (« Paix américaine ») fait référence à une longue période de paix relative à partir de 1950, résultant de la prépondérance géopolitique des États-Unis.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 L'Americana est un genre du cinéma classique hollywoodien.
  est un film de 1983.
  est une série télévisée de 1992.
 Americana est un téléfilm américain de David Schwimmer de 2004.
 Americana est un téléfilm américain de Phillip Noyce de 2012.
 Miss Americana est un film américain réalisé par Lana Wilson, sorti en 2020.
  (Mes femmes américaines) est un film italien réalisé par Gian Luigi Polidoro, sorti en 1965.

Édition 
  est une revue hebdomadaire espagnole de la deuxième moitié du  et du début du xx.
 Imprenta Americana (1881-1917) est la première maison d'édition ayant imprimé des gravures et des photos dans les publications périodiques du Venezuela.

Entreprises 
 Les Lojas Americanas sont une entreprise brésilienne de distribution.

Événements 
 Americana est un forum biennal sur l'environnement, aussi salon international des technologies environnementales, se déroulant au Palais des congrès de Montréal et organisé par Réseau Environnement.

Littérature 
 Americana est le premier roman de Don DeLillo publié en 1971.
 Americana est un récit autobiographique de Ray Davies, le leader des Kinks sorti en 2013.
 Americana est une bande dessinée de Luke Healy publiée en 2019.
 LEncyclopedia Americana est une encyclopédie généraliste d'origine américaine.
 L'''Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana est la grande encyclopédie du  en espagnol.

 Marine 
 LAmericana est un paquebot.

 Musique 
 Genre 
 Americana est un courant musical.

 Albums 
 Americana est le cinquième album de The Offspring ;
 Americana est le troisième album de Snooze ;
  est un album de Roch Voisine (2008) ;
 Americana est un album de reprises de Neil Young sorti en 2012 ;
 Americana est un album de Ray Davies sorti en 2017.

 Chansons 
 Americana est une chanson de Dalida.
 New Americana est une chanson d'Halsey.
 Americana'' est une chanson de The Offspring.

Toponyme 
 Americana est une municipalité de l'État de São Paulo (Brésil).

Homonymie de titre
Épithète spécifique